{{Infobox Navire
| nom = Akitsu Maru
| image = AkitsuMaru.jpg
| alt = 
| taille image = 
| légende = LAkitsu Maru en 1944.
| autres noms = 
| type = porte-avions d'escorte
| flotte = Armée impériale japonaise
| constructeur = IHI
| commanditaire = 
| commandé = 
| commandant = 
| quille = 
| lancement = janvier 1942
| armé = 
| voyage inaugural = 
| acquisition = 
| commission = 
| statut = Coulé le 
| longueur = 
| largeur = 
| tirant d'eau = 7,85 m
| tirant d'air = 
| pont = 
| déplacement = 
| port en lourd = 
| tonnage = 11 800 tonnes
| propulsion = 4 chaudières, conduisant 2 turbines à engrenages
| puissance = 
| vitesse = 20 nœuds ()
| profondeur = 
| rayon d'action = 
| électronique = 
| équipage = En moyenne 2 000 hommes
| blindage = 
| armement = 2 canons de 75 mm Type 88  10 canons de 75 mm Type 38  6 canons de 25 mm Type 96
| aéronefs = 8 avions
| chantier = Province de Harima
| port d'attache = 
| indicatif = 
| latitude = 33.28333
| longitude = 128.18333
| géolocalisation = Japon
}}
LAkitsu Maru''' (en ) était un navire dépôt de débarquement (ou navire auxiliaire de débarquement) et un porte-avions d'escorte japonais, utilisé par l'Armée impériale japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.

Selon certaines sources, lAkitsu Maru et son sister-ship Nigitsu Maru (en ) sont considérés comme les premiers navires d'assaut amphibie construits. Contrairement à ce que de nombreuses sources affirment, le Nigitsu Maru n'était pas équipé de pont d'envol.

 Conception 
LAkitsu Maru était un ancien navire à passagers réquisitionné par la l'Armée japonaise au début de la Seconde Guerre mondiale. Le navire était équipé d'un pont d'envol au-dessus de la coque, mais il n'avait pas de hangar. Les aéronefs était stockés en dessous du poste de pilotage, sous le pont principal d'origine. Les avions conventionnels pouvaient décoller mais ne pouvaient pas atterrir, en raison de la piste trop courte et de l'absence de mécanismes d'atterrissage. LAkitsu Maru pouvait transporter des Kokusai Ki-76 et des Kayaba Ka-1, des aéronefs petits, lents et pouvant atterrir sur des pistes courtes. Il pouvait également transporter  de classe Daihatsu.

Le rôle principal de lAkitsu Maru était de fournir une couverture aérienne pendant les opérations amphibies et de débarquements. En pratique, le navire servait essentiellement de transporteur/livreur d'avions.

 Perte 
Le jeudi , lAkitsu Maru, naviguait avec le torpilleur  lorsqu'il a été torpillé au large de l'embouchure de la baie de Manille, par le sous-marin . 

LAkitsu Maru a été envoyé par le fond le  à  à la position géographique , par deux torpilles tirées du sous-marin américain . , principalement du  d'infanterie de l'armée impériale japonaise, sont morts dans cette attaque.

Son sister-ship, le Nigitsu Maru'', a été coulé par le sous-marin  le , emportant  d'équipage.

Notes et références 

Bateau lancé en 1942
Navire d'assaut amphibie
Navire construit à Tokyo
Navire coulé en 1944
Porte-avions de la Marine impériale japonaise
Navire coulé par un sous-marin américain
Épave de l'océan Pacifique